Кеджимкуджик:

 Кеджимкуджик — национальный парк на территории провинции Новая Шотландия, Канада. 
 Кеджимкуджик — озеро в провинции Новая Шотландия в Канаде.